33-й Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдёт с 15 августа по 3 сентября 2023 года в 8 городах Бельгии, Германии, Италии и Эстонии. Европейское первенство в третий раз подряд будет проведено в четырёх странах с участием 24 национальных сборных команд стран-членов Европейской конфедерации волейбола.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате Европы квалифицированы 24 команды. Кроме четырёх сборных, представляющих страны-хозяйки чемпионата, и 8 команд по итогам предыдущего европейского первенства, 12 команд (по две от каждой из шести отборочных групп) преодолели отбор по результатам квалификационного турнира прошедшего в августе-сентябре 2022 года.  

 Швейцария получила путёвку на чемпионат вместо отстранённой от участия сборной России

Система проведения чемпионата 
Соревнования состоят из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 24 команды-участницы разбиты на 4 группы, в которых играют в один круг. 16 команд (по 4 лучшие из каждой группы) выходят в 1/8-финала плей-офф и далее по системе с выбыванием разыгрывают медали первенства.

Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт последовательно берутся количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка групп предварительного этапа была совмещена с посевом сборных.

 4 команды стран-организаторов возглавили свои группы.
 Финалисты предыдущего чемпионата (Италия и Сербия) были распределены в разные группы.
 Организаторы соревнований в каждой из групп получили возможность выбрать по одному сопернику для своих сборных. В результате выбора Словения присоединилась к Бельгии в группе «А», Румыния — к Италии в группе «В», Азербайджан — к Германии в группе «С», Финляндия — к Эстонии в группе «D».
 Остальные 16 команд согласно своего рейтинга были распределены по корзинам для жеребьёвки.

 1-я корзина: Сербия, Турция, Нидерланды, Болгария.
 2-я корзина: Польша, Чехия, Франция, Хорватия.
 3-я корзина: Словакия, Босния и Герцеговина, Швеция, Украина.
 4-я корзина: Греция, Испания, Венгрия, Швейцария. 

Жеребьёвка групп предварительного этапа прошла 16 ноября 2022 года в Неаполе (Италия).

Города и игровые арены 
Соревнования пройдут в игровых залах четырёх городов Италии, двух — Бельгии, одного — Германии и одного — Эстонии.

  Флоренция.
 В крытой спортивной арене «Нельсон Мандела Форум» (Nelson Mandela Forum) пройдут два матча 1/8-финала и два четвертьфинальных матча плей-офф чемпионата. Арена Palazzetto dello sport di Firenze была открыта в 1985 году. В 2004 переименована в честь Нельсона Манделы. Вместимость — 7800 зрителей.
  Верона.
  Монца.
 В крытом спортивном комплексе «Арена ди Монца» () пройдут 8 матчей группы «В» предварительного этапа чемпионата. Открыт в 2003 году. Вместимость — 4500 зрителей. Был одной из арен чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2011.
  Турин.
 Во Дворце спорта «Джанни Асти» () пройдут 6 матчей группы «В» предварительного этапа чемпионата. Открыт в 1961 году. До 2019 носил название «ПалаРуффини». В 2019 переименован в честь скончавшегося годом ранее баскетбольного тренера Джованни (Джанни) Асти. Вместимость — 4450 зрителей.

  Брюссель.
  Гент.
 В многофункциональной спортивной арене «Топспортхал Фландерен» () пройдут матчи группы «А» предварительного этапа чемпионата. Открыт в 2000 году. Вместимость — 5000 зрителей.

  Дюссельдорф.

  Таллин.
 В концертно-спортивном комплексе «Юнибет Арена» (Unibet Arena) пройдут матчи группы «D» предварительного этапа чемпионата. Открыт в 2000 году. До 2022 носил название «Саку Суурхалль». Вместимость — 10000 зрителей.

Предварительный этап

Группа A 

  Гент

Группа В 

  Верона

  Монца

  Турин

Группа С 

  Дюссельдорф

Группа D 

  Таллин

Плей-офф

1/8-финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы 
  Брюссель

Матч за 3-е место 
  Брюссель

Финал 
  Брюссель

Итоги

Положение команд

Призёры

Индивидуальные призы 

 MVP
 
 Лучшая связующая
 
 Лучшие центральные блокирующие 
 
 

 Лучшая диагональная 
 
 Лучшие доигровщицы 
 
 
 Лучшая либеро

Примечания

Ссылки 
 eurovolley.cev.eu Официальный сайт

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2023
Чемпионаты Европы в Бельгии
Чемпионаты Европы в Германии
Чемпионаты Европы в Италии
Чемпионаты Европы в Эстонии